Mama Said har flere betydninger:

 Mama Said (album) – fra 1991 af Lenny Kravitz
 "Mama Said" (The Shirelles sang) – sang af The Shirelles fra deres album The Shirelles Sing to Trumpets and Strings.
 "Mama Said" (Metallica sang) – sang af Metallica fra deres album Load fra 1996.
 "Mama Said" – en sang af Nick Lowe fra hans album The Convincer fra 2001.
 "Mama Said" – en sang af Moorhouse.
 "Mama Said" (sang) – en sang af Lukas Graham.